Комиссия по ценным бумагам Республики Сербской (, ) является регулятором финансовых услуг в Республике Сербской, образовании в составе Боснии и Герцеговины. Расположен в городе Баня-Лука.

В 1992 году Босния и Герцеговина разделилась на два энтитета: населённая боснийскими сербами Республика Сербская и боснякско-хорватская Федерация Боснии и Герцеговины. Обе взяли на себя ответственность за регулирование и развитие рынков капитала на собственных территориях. В июне 1998 года Национальное собрание Сербской Республики приняло Закон о рынке ценных бумаг, который предусматривал создание Комиссии по ценным бумагам. Юрисдикция комиссий ограничена территорией, контролируемой Сербской Республикой в пределах Боснии и Герцеговины. Эквивалентным агентством Федерации является «Комиссия по ценным бумагам Федерации Боснии и Герцеговины» ().

Цели 
Задачами Комиссии являются:
 поддержка создания и развития рынков ценных бумаг;
 эффективное функционирование регулируемого, справедливого, открытого рынка ценных бумаг;
 защита интересов инвесторов и других участников рынка.

Роли и обязанности 
Комиссии делегированы следующие полномочия:
 принимать положения об операциях на рынке ценных бумаг;
 прописывать условия, способ выпуска и торговли ценными бумагами, распределенными посредством публичной оферты;
 лицензировать и контролировать инвестиционные фонды, управляющие инвестиционные фонды и других участников рынка ценных бумаг;
 следить за соблюдением правил и добросовестной конкуренции в торговле ценными бумагами;
 обеспечение эффективного функционирования рынка ценных бумаг и защита интересов инвесторов;
 приостанавливать выпуск и продажу определенных ценных бумаг и предпринимать другие действия в случае манипуляций во время торговли.

Организация 
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и трех других уполномоченных, назначаемых Национальным собранием Республики Сербской по предложению правительства. Уполномоченные назначаются на 5-летний срок.

Законы и правила 
С момента своего создания комиссия приняла следующие законы:
 Investment Funds Act (Официальный вестник РС 92/06, опубликован 22 сентября 2006 г.)
 Securities Market Law (Официальный вестник РС 92/06, опубликован 22 сентября 2006 г.)
 Law on takeovers (Официальный вестник РС 64-II/02, опубликован 14 октября 2002 г.)
 Law on privatisation investment funds and privatisation fund companies (Официальный вестник РС 67/05, опубликован 15 июня 2000 г.)

Информационные технологии 
Веб-сайт Комиссии существует с 2006 года, но с сентября 2007 года начала функционировать полнофункциональная версия. На новом веб-сайте представлен «доступ» ко всем общедоступным базам данных, например, информация о всех участниках рынка (эмитентах, брокерских фирмах, инвестиционных фондах, кастодиальных банках, брокерах, инвестиционных / портфельных управляющих и инвестиционных консультантах), выпусках новых акций), прошлые и текущие слияния (mergers), а также доступ ко всем законам, положениям, стандартам, руководствам и решениям, принятым Комиссией.

В январе 2009 года Комиссия предоставила информационную систему электронного сбора данных — EPI (сербский язык: Elektronsko Prikupljanje Informacija), аналогичную Комиссии по ценным бумагам и биржам США (EDGAR). На первом этапе Комиссия собирает отчеты в цифровом формате от брокерских фирм, депозитарных банков, фондовых бирж и центрального реестра ценных бумаг, а на втором этапе, который запланирован на середину 2009 года, Комиссия планирует представить систему электронного сбора данных для инвестиционных фондов. и их управляющие компании, а также банки депозитов ценных бумаг. Последний этап разработки будет включать в себя публикацию всех публичных отчетов и разработку веб-интерфейса для анализа этой информации.

Примечания

Ссылки 
 Комиссия по ценным бумагам Республики Сербской
 Баня Лука Фондовая биржа
 Центральный реестр ценных бумаг
 Правительство Республики Сербской
 ISOCO — Международная организация комиссий по ценным бумагам
 APIF Баня Лука
 Банковское Агентство Республики Сербской
 Орган косвенного налогообложения БиГ
 Торгово-промышленная палата Республики Сербской
 Совет по конкуренции БиГ
 Совет министров БиГ
 Агентство по страхованию вкладов BH
 Агентство по привлечению иностранных инвестиций БиГ
 Министерство иностранных дел БиГ
 Национальное собрание Республики Сербской
 Управление по приватизации Республики Сербской
 Официальный вестник РС

Экономика Республики Сербской